Issikiocrania japonicella — род бабочек из семейства беззубых молей (Eriocraniidae). Единственный представитель рода Issikiocrania.

Описание 
Размах крыльев 10-11 мм. Передние крылья с R ячейкой, R4 и R5 на общем стебле. Личинки развиваются в минах на листьях Fagus crenata.

Распространение 
Встречается только на острове Хонсю в Японии.

Примечания 

Беззубые моли
Монотипические роды чешуекрылых
Эндемики Японии
Животные, описанные в 1982 году